Вамп () — американський комедійний фільм жахів.
 ReVamp —  рок-гурт з Нідерландів
 Жінка-вамп